

Onomastica
Sadako, nome proprio femminile giapponese.

Persone
 Principessa Kujo Sadako (giapponese: 九条節子), divenuta Imperatrice Teimei del Giappone, moglie dell'Imperatore Yoshihito (貞明皇后);
 Sadako Sasaki (佐々木 禎子), una bambina vittima della bomba atomica di Hiroshima, celebre per aver fatto dell'origami della gru un simbolo internazionale di pace.
 Sadako Ogata (緒方 貞子), intellettuale giapponese e amministratore delle Nazioni Unite;

Personaggi immaginari
 Sadako Yamamura (山村貞子), personaggio di fantasia protagonista del romanzo, manga e film The Ring. Nella cultura giapponese è molto spesso indicata semplicemente come Sadako e ha lunghi capelli neri che le coprono la faccia, ad eccezione di un occhio.

Cinema
 Sadako, film del 2019 diretto da Hideo Nakata